Hrastelnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Sisak, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 946 stanovnika te 309 obiteljskih kućanstava.

Šport 
U naselju je postojao nogometni klub NK Partizan Hrastelnica

Izvori 

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji